Säkäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Säkäsaari (ö i Mellersta Karelen), Norra Karelen, 
 Säkäsaari (ö i Joensuu), Norra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar